Юна́цька ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Юнацька вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 У місті Київ:
 Юнацька вулиця — вулиця у Святошинському районі (Біличі);
 Юнацька вулиця — вулиця в Солом'янському районі (Жуляни).
 Юнацька вулиця — вулиця в місті Львів.
 Юнацька вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Юнацька вулиця — вулиця в місті Харків.
 Юнацька вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці